Huétor-Tájar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Huétor-Tájar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Huétor-Tájar (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar